św. Anastazy z Antiochii (zm. ok. 302 lub 313) – męczennik
 św. Anastazy I (zm. 401) – papież
 św. Anastazy I z Antiochii (zm. 599) – mnich z klasztoru św. Katarzyny na Synaju, patriarcha Antiochii
 św. Anastazy Pers (zm. 628) – perski mnich, męczennik
 św. Anastazy z Synaju (ok. 610-przed 700) – opat klasztoru św. Katarzyny na Synaju

Zobacz też: Błogosławiony Anastazy